Vilém z Anjou ( Guillaume d'Anjou nebo Guillaume FitzEmperesse, 22. července 1136 Argentan - 30. ledna 1164 Rouen) byl třetím synem vévody Geoffroye z Anjou a Matyldy, dcery anglického krále Jindřicha Beauclerca. Celý svůj krátký život byl věrným straníkem svého staršího bratra Jindřicha, jeho jménem chtěl dobýt Irsko.

Roku 1156 se po Jindřichově boku zúčastnil obléhání hradu Chinon, kde se ukrýval jejich odbojný bratr Geoffroy a v následujících letech získal od Jindřicha četné statky v Anglii. Jindřich plánoval Viléma oženit s Isabelou z Warenne, dědičkou hrabství Surrey. Plán ztroskotal na nesouhlasu canteburského arcibiskupa Tomáše Becketa, který odmítl podpořit žádost o dispenz. Zklamaný Vilém odjel na návštěvu matky do Rouenu, kde v lednu zemřel a byl pohřben v místní katedrále.

Král Jindřich vinil z bratrovy smrti Tomáše Becketa, což mohlo přispět k vyostření jejich vzájemného sporu. Vzpurný arcibiskup byl roku 1170 zavražděn. Jedním z aktivních účastníků Becketovy vraždy byl i Richard le Breton, bývalý Vilémův společník. Svou spoluúčast na vraždě ospravedlňoval mimo jiné pomstou za Viléma. Isabela z Varenne se roku 1164 provdala za Vilémova nevlastního bratra Hamelina, levobočka vévody Geoffroye.

Vývod z předků

Poznámky 

Muži
Plantageneti
Úmrtí v Rouenu
Pohřbení v katedrále v Rouenu
Narození 22. července
Narození v roce 1136
Úmrtí 30. ledna
Úmrtí v roce 1164